Republic Pictures

Localidades
 Republic (Kansas)
 Republic (Michigan)
 Republic (Missouri)
 Republic (Ohio)
 Republic (Pensilvânia)
 Republic (Washington)

Música
 Republic (álbum) - álbum da banda britânica de rock New Order, de 1993

Desambiguações de topônimos